Glencross ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Glencross (1941–2022), australischer Hockeyspieler und -trainer
 Curtis Glencross (* 1982), kanadischer Eishockeyspieler